Бучнев (Бучнева) — фамилия. Известные носители:

 Бучнев, Вячеслав Михайлович (1959—2015) — генерал-майор милиции, министр внутренних дел по Республике Марий Эл. 
 Бучнев, Михаил Васильевич (1920—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Бучнев, Станислав Сергеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Бучнев, Юрий Фёдорович (род. 1972) — гвардии капитан, герой Российской Федерации.